Вартберг:
 Вартберг (Мюрцталь)
 Вартберг-на-Кремсе
 Вартберг-об-дер-Айст
 Культура Вартберг